Lutz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Adolpho Lutz
 Matthias Lutz
 Herbert Lutz